Pão de Açúcar kan syfta på:

Brasilien 

 Pão de Açúcar (kommun), Alagoas, 
 Pão de Açúcar (ort), Alagoas, 
 Sockertoppen (Pão de Açúcar), Rio de Janeiro, Rio de Janeiro,